Dark Angel kan henvise til:

 Dark Angel (tv-serie), amerikansk tv-serie
 Dark Angel (band), amerikansk thrash metal-band